Osoby o tym nazwisku:
 Juhamatti Aaltonen – fiński hokeista, olimpijczyk
 Minna Aaltonen – fińska aktorka
 Rauno Aaltonen – fiński kierowca rajdowy
 Timo Aaltonen – fiński lekkoatleta
 Wäinö Aaltonen – fiński rzeźbiarz